Kalkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Cäsar Kalkowski (1856–1921), Oberbürgermeister von Posen
 Alfred Kalkowski (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Christoph Kalkowski (* 1967), deutscher Hörspielregisseur und -autor
 Gottfried Kalle Kalkowski (* 1950), deutscher Rocksänger und Schlagzeuger

Siehe auch:
 Kalkowska, Kalkowsky